Pityus kan syfta på:

Pityuserna – spansk ögrupp
Bitjvinta – stad i Abchazien i Georgien